Condado de Dallas (Alabama)
 Condado de Dallas (Arkansas)
 Condado de Dallas (Iowa)
 Condado de Dallas (Missouri)
 Condado de Dallas (Texas)

Desambiguações de topônimos